

Geografia 
 Blades –  città degli Stati Uniti, situata nella Contea di Sussex, nello Stato del Delaware

Persone 
 Andrew Blades (1967) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Bennie Blades (1966) – giocatore di football americano statunitense
 Brian Blades (1965) – giocatore di football americano statunitense
 Jack Blades (1954) – musicista, compositore e produttore discografico statunitense
 Rubén Blades (1948) – cantautore, attore e politico panamense
 Stacey Blades (1968) – chitarrista heavy metal canadese

Sport e aviazione 
 The Blades – pattuglia acrobatica civile britannica basata a Northamptonpresso l'aerodromo di Sywell